Янник Штаймле (); () — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2016
 1-й Хорватия — Словения
 2018
 Крейз Брейз Элит
 1-й   — Горная классификация
 1-й — Этап 2
 3-й Тур Париж - Аррас — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 4-й Тур Южной Богемии — Генеральная классификация
 1-й   — Горная классификация
 1-й — Этап 5
 5-й Гран-при Изолы
 6-й Флеш дю Сюд — Генеральная классификация
 1-й   — Горная классификация
 8-й Тур Кёльна
 2019
 1-й  Тур Верхней Австрии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 1-й Чемпионат Фландрии
 1-й — Пролог и Этап 5 Тур Австрии
 1-й — Этап 4 Флеш дю Сюд
 3-й Szlakiem Grodów Piastowskich — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1a  (ИГ)
 5-й Grand Prix International de Rhodes

Примечания

Ссылки 
 Штаймле, Янник  на FirstCycling
 Штаймле, Янник  Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Германии